Hopkinsia kan syfta på:

 Hopkinsia (djur) – ett släkte av snäckor
 Hopkinsia (växter) – ett släkte av växter